

Noms communs 

Ver peut désigner un animal invertébré :
 ver de terre, lombric ;
 ver parasite, ou Helminthe ;
 ver gris, chenille de certaines noctuelles (lépidotères ravageurs des cultures) ;
 ver blanc, larve du hanneton ;
 ver de la farine, larve de diverses espèces d'insectes coléoptères qui attaquent la farine ;
 , larves de lépidoptères, ravageurs de la vigne ;
 ver cordonnier, larve de l'hoplocampe du pommier ;
 ver à soie, chenille du bombyx du mûrier ;
 , larves de taupins (insectes coléoptères).

Ver peut aussi désigner :
 ver informatique, un logiciel malveillant.

Noms propres

Toponymes 

communes françaises
 Ver, dans la Manche ;
 Ver-lès-Chartres, en Eure-et-Loir ;
 Ver-sur-Launette, dans l'Oise ;
 Ver-sur-Mer, dans le Calvados ;

Lieux-dits et hameaux
 Ver, commune de Tavers, Loiret ;
 le Ver, commune de Sauveterre, Tarn.

localité belge
 Ver, localité de la commune belge de Houyet.

Hydronymes 

 Ver, rivière du Hertfordshire qui arrose la ville de St Albans (en Angleterre).

Patronymes 
 
 Fabian Ver, général philippin (1920-1998) ;
 Roger Ver, entrepreneur américain, investisseur dans le bitcoin.

Code 
VER est un code qui peut signifier :
 Aéroport international de Veracruz, à Mexico.

Code IATA des aéroports